Kuhmichel ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Kuhmichel (1898–1965), deutscher Künstler
 Manfred Kuhmichel (* 1943), deutscher Politiker (CDU)